Die Serie A 2010/11 war die 79. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 29. August 2010 und endete am 22. Mai 2011 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe. Als Meister startete Titelverteidiger Inter Mailand in die Saison, die US Lecce, AC Cesena und Brescia Calcio sicherten sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse und ersetzten die drei Absteiger AC Siena, AS Livorno und Atalanta Bergamo.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil, wovon 17 bereits in der letzten Saison in der Serie A spielten.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

* Ronaldinho (11/-) verließ den Verein im Januar 2011.

Torschützenliste

Trainerwechsel

Zuschauertabelle 

Im nationalen Vergleich innerhalb Italiens liegt Inter Mailand mit einer Gesamtzuschauerzahl von 1.130.191 Menschen in neunzehn Heimspielen vorn, was einen Zuschauerschnitt von 59.484 Schaulustigen pro Spiel ausmacht. An zweiter Stelle ist Lokalrivale AC Mailand zu finden, der italienische Fußballmeister von 2010/11 lockte im Durchschnitt 53.916 Menschen ins heimische Giuseppe-Meazza-Stadion. An dritter Stelle liegt der SSC Neapel, der durchschnittlich 45.257 Menschen mobilisieren konnte, die Heimspiele im Stadio San Paolo zu verfolgen.Insgesamt ist aber ein weiterer Rückgang der Zuschauerzahlen in der Serie A festzustellen, in der Vorjahressaison 2009/10 besuchten noch 9.607.334 Menschen die Erstligaspiele, was einen Rückgang von etwa fünfhunderttausend Zuschauern bedeutete. Viele Stadien der Serie A konnten nicht einmal eine Auslastung von fünfzig Prozent aufweisen, in Lecce zum Beispiel besuchten im Schnitt nur 9.516 Schaulustige die Spiele im Stadio Via del Mare, das eigentlich für 33.876 Zuschauer ausgelegt ist. Dies entspricht gerade einmal einer Auslastung von dreißig Prozent. Ähnlich war die Lage auch in Bari, Udine und Verona.

Auf kontinentaler Ebene befand sich die italienische Eliteliga wie schon in den Jahren vorher auf Rang vier hinter den anderen drei großen Ligen. An der Spitze dieser Tabelle liegt die deutsche Bundesliga mit einem Zuschauerschnitt von 42.663 Stadiongästen je Spiel, wobei ein gehöriger Vorsprung von siebentausend Menschen im Schnitt vor der Premier League vorliegt. Die Serie A ist auf Rang vier hinter der spanischen Primera División, die im Durchschnitt viertausend Zuschauer je Spiel mehr anzog als die Serie A.

Weblinks

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11